«Люби меня, если можешь» () — тайваньская мелодрама 2003 года режиссёра Элис Вонг.

Сюжет 
Shao San работает в одном из кафе в городе на побережье моря. Однажды в город приезжает Shao Yin, её двоюродная сестра. Ей нужно заработать денег, потому что её отец проигрался в карты и много задолжал. Мать просит Shao San помочь сестре научиться работе в кафе. Shao Yin влюблена в сестру ещё с детства. Ей кажется, что их судьбы связаны, как судьбы «влюблённых бабочек», героев старой китайской легенды. Но она никак не может решиться выразить свои чувства, это выше её сил. Когда же она всё-таки решается, Shao San не готова её понять и принять. Shao Yin решает уехать домой. Но девушки попадают в руки местной мафии, и Shao Yin гибнет, спасая жизнь любимой.

Актёрский состав

Награды 
Фильм получил следующие награды:

См. также 
 «Мяо Мяо» — тайваньская мелодрама 2008 года
 «Пионовая беседка» — китайская мелодрама 2001 года
 Лесбийские отношения в кинематографе

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-мелодрамы Тайваня
Дебютные фильмы кинорежиссёров